Carbonate Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen: 

in Kanada:
 Carbonate Mountain (Kanada), in British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Carbonate Mountain (Alamosa County, Colorado)	
 Carbonate Mountain (Chaffee County, Colorado)	
 Carbonate Mountain (Idaho)	
 Carbonate Mountain (Montana)